Ditton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Ditton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)